Drenge kan henvise til:

 Drenge (film) - en film af Nils Malmros
 Drenge (antologi) - en antologi fra 2006 som indeholder ti danske drengenoveller skrevet af ti danske børnebogsforfattere
 Drenge (band) - et bluesrockband fra England
 Flertalsform af dreng